F
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák